Ovo je treće izdanje Razvojnog trofeja FINA-e u vaterpolu. Održano je od 23. do 29. travnja 2011. u Dammamu.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Utakmice za plasman 

 11. mjesto: 
 za 9. mjesto:  Nizozemski Antili -  9:1
 za 7. mjesto:  -  8:5
 za 5. mjesto:  -  9:8
 za broncu:  -  13:5
 za zlato:  -  6:7

2011
Međunarodna športska natjecanja u Saudijskoj Arabiji